La guitare est un instrument de musique à cordes, dont existent plusieurs types correspondant en général à des genres ou des répertoires musicaux ou des variantes locales : voir guitares par type.

La guitare est un périphérique de jeu conçu pour imiter la guitare.

Par analogie de forme,
 une guitare est un ustensile de cuisine avec plusieurs fils ou lames parallèles,
 la grande raie-guitare est un poisson.

Musique populaire 
 Les Guitares, groupe de musiciens français des années 1960.
 Johnny « Guitar » Watson (1935-1996), musicien américain.
 Guitar, album de Frank Zappa.

Peinture 
 Guitare est un tableau réalisé en 1912 par Georges Braque.

Littérature
 La Guitare est une œuvre de Michel del Castillo publiée en 1958.